Дягілєва Тетяна Володимирівна (1991) — білоруська супермодель.
 Дягілєва Яна Станіславівна (1966–1991) — російська поетеса, автор і виконавиця пісень.